Нодавеј има више значења:
 Округ Нодавеј (Мисури)
 Нодавеј (Ајова)